D38 steht für:
 HMAS Perth (D38), Typschiff der Perth-Klasse der Royal Australian Navy
 HMS Ambuscade (D38), Zerstörer der britischen Royal Navy
 Süderbergland, als naturräumliche Haupteinheitengruppe

D-38 steht für:
 Akaflieg Darmstadt D-38, einsitziges Segelflugzeug in Kunststoffbauweise

D38